Инкин — фамилия; имеет женскую форму Инкина.
 Инкин, Денис Анатольевич (род. 1978) — российский боксёр-профессионал. 
 Инкин, Николай Викторович (более известен под фамилией Свечин; род. 1959) — русский писатель, краевед.
 Инкин, Олег Вячеславович (род. 1990) — российский футболист.

См. также 
 Инкино